Dolenja Vas ou Dolenja vas est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Dolenja Vas, une localité de Croatie située dans la municipalité de Lupoglav, comitat d'Istrie ;
en Slovénie
 Dolenja vas, une localité située dans la commune de Cerknica ;
 Dolenja vas, une localité située dans la commune de Novo mesto ;
 Dolenja vas, une localité située dans la commune de Prebold ;
 Dolenja vas, une localité située dans la commune de Ribnica ;
 Dolenja vas, une localité située dans la commune de Divača ;
 Dolenja vas, une localité située dans la commune de Železniki ;
 Dolenja vas, une localité située dans la commune de Zagorje ob Savi ;
 Dolenja vas pri Artičah, une localité située dans la commune de Brežice ;
 Dolenja vas pri Čatežu, une localité située dans la commune de Trebnje ;
 Dolenja vas pri Črnomlju, une localité située dans la commune de Črnomelj ;
 Dolenja vas pri Krškem, une localité située dans la commune de Krško ;
 Dolenja vas pri Mirni Peči, une localité située dans la commune de Mirna Peč ;
 Dolenja vas pri Polhovem Gradcu, une localité située dans la commune de Dobrova-Polhov Gradec ;
 Dolenja vas pri Polici, une localité située dans la commune de Grosuplje ;
 Dolenja vas pri Raki, une localité située dans la commune de Krško ;
 Dolenja vas pri Temenici, une localité située dans la commune d'Ivančna Gorica.